Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2010./11. se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HRL 2010./11.
 2. HRL 2010./11.
 Hrvatski kup 2010./11.

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik br. 22 - Glasilo 3. HRL Istok - žene 2010./11., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 14 - glasilo 3. HRL Jug - žene 2010./11., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 22 - glasilo 3. HRL Sjever - žene 2010./11., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 21 - glasilo 3. HRL Središte - žene 2010./11., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 5 - glasilo 3. HRL Zapad - žene 2010./11., preuzeto 3. listopada 2015.
 

2010-11
ž-3